Guadalupe Victoria ist der Name folgender Personen:

* Guadalupe Victoria (eigentlich José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix; 1786–1843), mexikanischer Politiker, Präsident 1824 bis 1829

Guadalupe Victoria ist der Name folgender Orte im Mexiko:

 Guadalupe Victoria (Altamirano), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (Amatenango de la Frontera), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (Chapultenango), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (La Concordia), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (Ocozocoautla de Espinosa), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (Tuxtla Chico), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (Venustiano Carranza), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (Villaflores), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Guadalupe Victoria (Ascensión), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Guadalupe Victoria (Meoqui), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Guadalupe Victoria (Hidalgo), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Guadalupe Victoria (San Carlos Yautepec), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Guadalupe Victoria (San Juan Juquila Mixes), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Guadalupe Victoria (Guadalupe Victoria), Stadt im Bundesstaat Puebla
 Guadalupe Victoria (Juan N. Méndez), Ort im Bundesstaat Puebla
 Guadalupe Victoria (Ocotepec), Ort im Bundesstaat Puebla
 Guadalupe Victoria (San Salvador el Seco), Ort im Bundesstaat Puebla
 Guadalupe Victoria (Tlacotepec de Benito Juárez), Ort im Bundesstaat Puebla
 Guadalupe Victoria (San Luis Potosí), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí
 Guadalupe Victoria (Sinaloa), Ort im Bundesstaat Sinaloa
 Guadalupe Victoria (Abasolo), Ort im Bundesstaat Tamaulipas
 Guadalupe Victoria (Güémez), Ort im Bundesstaat Tamaulipas
 Guadalupe Victoria (San Fernando), Ort im Bundesstaat Tamaulipas
 Guadalupe Victoria (Jalacingo), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Guadalupe Victoria (Perote), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Guadalupe Victoria (Tlalnelhuayocan), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Guadalupe Victoria (San Rafael), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Ciudad Guadalupe Victoria (Baja California), Stadt im Bundesstaat Baja California
 Ciudad Guadalupe Victoria (Durango), Stadt im Bundesstaat Durango

Siehe auch:
 Municipio Guadalupe Victoria